Rawlings ist der Familienname folgender Personen:
 Jerry Rawlings (1947–2020), ghanaischer Militär und Politiker, Präsident von Ghana
 John Joseph Rawlings, britischer Erfinder
 Margaret Rawlings (1906–1996), britische Schauspielerin
 Marjorie Kinnan Rawlings (1896–1953), US-amerikanische Autorin
 Maurice S. Rawlings (1922–2010), US-amerikanischer Arzt und Autor
 Menna Rawlings (* 1967), britische Diplomatin
 Michael Rawlings (* um 1935), englischer Badmintonspieler
 Mike Rawlings (* 1954), Bürgermeister von Dallas
 Michael S. Rawlings, US-amerikanischer Politiker
 Patricia Rawlings, Baroness Rawlings (* 1939), britische Politikerin der Conservative Party
 Richard Rawlings (* 1969), US-amerikanischer Filmschaffender und Unternehmer
 Stephanie Rawlings-Blake (* 1970), seit 2010 Bürgermeisterin von Baltimore 
 Steven Rawlings (1961–2012), britischer Astrophysiker
 Terry Rawlings (1933–2019), britischer Filmeditor

Siehe auch:
 Rawlins